Haslob ist der Nachname von

 Harm Haslob (* 1942), deutscher Architekt
 Michael Haslob (um 1540–1589), deutscher Dichter und Humanist